Дейчакі́вський — українське прізвище

 Дейчаківський Микола (нар. 23 січня 1959 у Клівленді, США) — бандурист, диригент.
 Дейчаківський Микола (1921–2002) — мемуарист, громадський діяч. Псевдонім — Микола Кузик.

Українські прізвища